Slezské války označují tři války vedené o Slezsko v 18. století:

Součástí válek o rakouské dědictví byly:
 První slezská válka – v období let 1740 až 1742
 Druhá slezská válka – v období let 1744 až 1745

Součástí sedmileté války byla:
 Třetí slezská válka – v období let 1756 až 1763